

Aziende
 Bavaria – azienda dei Paesi Bassi, produttrice di birra
 Bavaria Fluggesellschaft – compagnia aerea tedesca

Toponimi
 Bavaria – frazione di Nervesa della Battaglia
 Bavaria – toponimo in lingua inglese che identifica la Baviera

Ferrovie
 TEE Bavaria – relazione ferroviaria Trans Europ Express tedesca

Astronomia
 301 Bavaria – asteroide della fascia principale

Arte
 Statua della Bavaria – monumento di Monaco di Baviera